Stati Uniti d'America
 Sheridan Lake – città della Contea di Kiowa, Colorado
 Sheridan Lake – lago artificiale della Contea di Pennington, Dakota del Sud